Esperantina (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
 Esperantina (Tocantins), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins